Louise Elisabeth van Orléans (1709-1742), kortstondig koningin van Spanje
Louise Marie van Orléans (1812-1850), de vrouw van koning Leopold I van België
Louise van Orléans (1882-1958), de grootmoeder van de Spaanse koning Juan Carlos I